Georg Ermel ist der Name folgender Personen:

* Georg Ermel (Ratsherr) (um 1600–nach 1667), deutscher Kantor und Ratsherr in Calau
 Georg Ermel (Geistlicher) (1617/1618–1685), deutscher Geistlicher, Archidiakon in Cottbus 
 Georg Ermel (Pädagoge) (auch George Ermel; 1659–1745), deutscher Pädagoge und Philologe, Rektor der Fürstenschule Grimma
 Georg Ermel (Eishockeyspieler) (* 1998), estnischer Eishockeyspieler